Geografie:
Tábor, een stad in Tsjechië
Tabor (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Tabor (Rusland), een plaats in Rusland
Tabor (Slovenië), een gemeente in Slovenië
Tabor (Tabor), een plaats in deze gemeente
Tabor (Sežana), een plaats in de Sloveense gemeente Sežana
Tabor (Nova Gorica), een plaats in Slovenië
Tabor (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Taborberg, een berg in Galilea, Israël
Tabor City, is een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Maria Theresa of Tabor, een eiland in de Grote Oceaan, waarvan het bestaan niet vaststaat

Overige:
Tabor (kaas), een Italiaanse kaas
Thabor (liturgie), een liturgisch gebruiksvoorwerp in de Rooms-Katholieke Kerk
Scholengemeenschap Tabor, een scholengemeenschap in Hoorn
Scholengemeenschap Tabor (Meetjesland), een scholengemeenschap in Meetjesland

Personen
June Tabor, een Britse folk-zangeres